Saint-Méloir peut désigner :
Saint-Méloir-des-Bois (nommée Saint-Méloir jusqu'en 1997), commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor ;
Saint-Méloir-des-Bois, lieu-dit de la commune française de Tinténiac, dans le département d'Ille-et-Vilaine, également connu localement sous le nom de Saint-Méloir-sous-Hédé ;
Saint-Méloir-des-Ondes, commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
 Saint Méloir prince martyr breton assassiné à Lanmeur.